O 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (7º/8º GAV) ou Esquadrão Harpia é uma unidade aérea da Força Aérea Brasileira.  

Está sediado na Base Aérea de Manaus e opera aeronaves Sikorsky S-70A Black Hawk, versão "LIMA", designado na FAB como H-60L.

As unidades equipadas com helicópteros da FAB são unidades multifuncionais, extraindo o máximo da potencialidade do vetor. O H-60L pode ser empregado em missões de transporte e apoio de tropas, busca e salvamento e salvamento em combate (C-SAR). Mais potente e maior que o H-1H Iroquois, usado anteriormente, permite uma operação mais segura sobre a selva.

Ver também 
 Lista de unidades aéreas da Força Aérea Brasileira

Esquadrao 7 Grupo Aviacao 8